Ха̀сия или Хаша () е планина в Гърция разположена на естествената граница между историческите области Македония на север, Тесалия на юг и Епир на запад. Планината е с дължина 40 km в посока от изток на запад и ширина 15 – 20 km от север на юг, като попада в административните граници на демите Метеора на юг и Дескати на север. Част е от масива на Пинд.

Хасия е средновисока планина населена от армъни.

Хасия дава два притока на Пеней (Пиниос). Планината е гориста и осеяна с борове и смърчове. Подходяща е за туризъм и излети. От северозападните склонове на Хасия се открива прекрасна гледка към долината по горното течение на Вьоса, както и към Янина с езерото.

Най-високият връх на Хасия, Крацово е разположен между селата Какоплеври и Пефки, и се издига на 1564 m над морското равнище.

Източници 

Планини в Гърция
Дем Метеора
Дем Дескати
Пинд